Любанский — польская фамилия Lubański.

Известные носители 
 Любанский, Бронислав Иосифович (1905—1967) — генерал-майор Советской Армии, бригадный генерал Войска Польского, участник Великой Отечественной войны.
 Любанский, Евстафий Иванович  (1859—1917) —  депутат Государственной думы I созыва от Минской губернии